Norvik ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Norvik (1928–1998), norwegischer Politiker 
 Erling Johannes Norvik (1899–1964), norwegischer Politiker
 Harald Norvik (* 1946), norwegischer Unternehmer

Siehe auch:
 Nordvik